«Скверный анекдот» — советский кинофильм 1966 года, гротескная трагикомедия, поставленная на «Мосфильме» режиссёрами Александром Аловым и Владимиром Наумовым по одноимённому рассказу Фёдора Михайловича Достоевского.

Именно этот фильм, по мнению киноведа Валерия Фомина, «положил начало «полке» брежневской эпохи. Анализ документов показывает, что судьба фильма окончательно решалась в конце сентября 1966 года. А уже в октябре после первых рабочих просмотров „забуксовал“ «Андрей Рублёв». Лед тронулся…». 
Фильм впервые вышел на экраны в декабре 1987 года.

Сюжет 

У действительного статского советника Ивана Ильича Пралинского была идея, что если он будет гуманен, то люди полюбят его, будут ему верить, а следовательно, будут верить в государственную реформу и полюбят её. Стало быть, его личные качества приобретают важное общественное значение.

Зимним вечером, засидевшись в гостях, Иван Ильич, не дождавшись экипажа, пошёл домой пешком и случайно вышел к дому Пселдонимова, одного из своих мелких служащих. Там справляли свадьбу, и генерал, полный благородных намерений, зашёл поздравить молодых.

Неожиданное появление высокого начальства парализовало гостей, ситуация становилась всё более неловкой как для окружающих, так и для самого генерала. Жених находился на грани помешательства от размышлений, чем ему придётся расплатиться за эту «игру в демократию» генерала.

В итоге Иван Ильич, рассчитывавший, что его либерал-популизм вызовет всеобщее восхищение и обманутый в своих ожиданиях (молодая разночинная компания над гостем подшучивала), с обиды перепил и уснул в постели новобрачных.

Наутро проспавшийся чиновник испытал чувство такого стыда и омерзения к себе, что решил больше в «прогресс» не играть, строгости навести и с облегчением подписал просьбу вчерашнего жениха о переводе в другой департамент.

В ролях 
 Евгений Евстигнеев — Иван Ильич Пралинский, действительный статский советник
 Виктор Сергачёв — регистратор Порфирий Пселдонимов
 Георгий Георгиу — вольный художник
 Александр Грузинский — титулярный советник Млекопитаев — домохозяин и будущий тесть Пселдонимова
 Елизавета Никищихина — невеста Пселдонимова
 Павел Павленко — Аким Петрович Зубиков
 Елена Понсова — Млекопитаева
 Глеб Стриженов — сотрудник сатирического журнала «Головёшка» Зоя Фёдорова — мать Пселдонимова Анатолий Яббаров — Ваня''

Цензура 
Фильм не вышел на экраны и «лёг на полку». По одной из версий, единственный негатив фильма тайно вынес из студии и хранил у себя дома Николай Каретников. Впервые был показан публике в 1987 году.

Съёмочная группа 
 Сценарий — Леонида Зорина, Александра Алова, Владимира Наумова
 Режиссёры-постановщики — Александр Алов, Владимир Наумов
 Главный оператор — Анатолий Кузнецов
 Художник-постановщик: Алексей Пархоменко
 Художники:по декорациям — Алексей Пархоменко, Н. Пархоменкопо костюмам — Ганна Ганевскаягрим — Ия Перминова
 Композитор — Николай Каретников
 Дирижёр — Газиз Дугашев
 Звукооператор — Леонид Булгаков
 Балетмейстер — Владимир Преображенский
 Второй режиссёр — Александр Шейн
 Операторы — Михаил Коропцов, Игорь Мельников
 Монтаж — Тамара Зуброва
 Редактор — Юрий Бондарев
 Консультанты — Абрам Белкин, Мария Мерцалова
 Директор картины — Илья Гурман

Ссылки 

 «Скверный анекдот» Онлайн энциклопедия Кирилла и Мефодия
 «Скверный анекдот» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 «Скверный анекдот» RUSKINO.RU
 Телеканал «Культура». Скверный анекдот

Примечания 

Фильмы СССР 1966 года
Фильмы студии «Мосфильм»
Кинокомедии 1966 года
Кинокомедии СССР
Фильмы Александра Алова
Фильмы Владимира Наумова
Экранизации произведений Фёдора Достоевского
Чёрно-белые фильмы СССР
Цензура в советском кинематографе
Фильмы на русском языке